Charles Coltman-Rogers (1854-1929), est un botaniste britannique.
 Hugh Coltman (1972-), est un chanteur et musicien anglais.
 Liam Coltman (1990-), est un joueur de rugby à XV international néo-zélandais.
Patronyme anglais